Pocket Creek ist der Name folgender Gewässer in den Vereinigten Staaten:

 Pocket Creek (Monahan Creek), Alaska
 Pocket Creek (Parker Creek), Arizona
 Pocket Creek (Johns Creek), Georgia
 Pocket Creek (Lac la Croix), Minnesota
 Pocket Creek (Bowman Creek), Montana
 Pocket Creek (Bighorn River), Montana
 Pocket Creek (Divide Creek), Montana
 Pocket Creek (Deep River), North Carolina
 Pocket Creek (East Fork Hood River), Oregon
 Pocket Creek (Little Sequatchie River), Tennessee
 Pocket Creek (Bishop Creek), Virginia
 Pocket Creek (Cottonwood Creek), Wyoming